Leona kan syfta på:

 Leona (släkte) – ett släkte fjärilar 
 319 Leona – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Leona Helmsley (1920–2007), en amerikansk affärskvinna, hotell- och fastighetsentreprenör, miljardär och en personlighet
 Leona Lewis (1985–), en brittisk sångerska

Geografi

USA 

 Leona, Texas, ort, Leon County,